Памук може да се отнася за:

 Памук – влакна, добивани от растенията от род Памук
 Памук (род) (Gossypium)
 Памуково дърво (Ceiba pentandra)
 Захарен памук – сладкарско изделие

Личности 
 Орхан Памук (р. 1952) – турски писател
 Мелиса Аслъ Памук (р. 1991) – турска актриса

Вижте също 
 Памуклията (Памук могила)
 Памукчии
 Памуккале
 Памукчук (Памукдервент)
 Памукоглав тамарин